Сэддл-Ри́вер () — боро в округе Берген, штате Нью-Джерси, США.  Согласно переписи населения США за 2000 год население Сэддл Ривер составляло 3 201 человек. Согласно данным Бюро переписи населения США, к 2008 году население Сэддл Ривер увеличилось до 3 793 человек.

Сэддл-Ривер является вторым в списке городов штата Нью-Джерси по уровню доходов на душу населения. В целом по стране, Сэддл-Ривер находится на 28 месте среди 100 наиболее богатых мест в США (среди населенных пунктов где проживает более 1000 семей).

Примечания

Населённые пункты округа Берген
Боро Нью-Джерси